Gropengießer steht für:
 den Beruf des Gelbgießers

Gropengießer ist der Familienname folgender Personen:
 Erich Gropengießer (1925–2003), deutscher Prähistoriker und Museumsdirektor
 Hermann Gropengießer (1879–1946), deutscher Gymnasiallehrer und Prähistoriker
 Hildegund Gropengiesser (1928–2019), deutsche Klassische Archäologin